Сен-Сирг () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Луара
 Сен-Сирг () — коммуна во Франции, департамент Ло
 Сен-Сирг () — коммуна во Франции, департамент Тарн

См. также 
 Сен-Сирг-ан-Монтань
 Сен-Сирг-де-Жордан
 Сен-Сирг-де-Мальбер
 Сен-Сирг-де-Прад
 Сен-Сирг-ла-Лутр